Karl von Frankenberg ist der Name folgender Personen:

* Karl von Frankenberg und Proschlitz (1746–1819), deutscher Generalmajor, Kommandeur des Infanterieregiments Nr. 30 
 Karl Gottlob Ludwig Sylvius von Frankenberg und Ludwigsdorf (1732–1795), deutscher Generalmajor, Kommandeur des Füsilierregiments Frankenberg
 Karl Wolfgang von Frankenberg und Ludwigsdorf (1730–1791), deutscher Generalmajor, Erbherr und Amtshauptmann